Municipio de Greenwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greenwood (condado de Baxter, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Greenwood (condado de Poinsett, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Poinsett.
 Municipio de Greenwood (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Greenwood (condado de Christian, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de Greenwood (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Greenwood (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Greenwood (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Greenwood (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Greenwood (condado de Clare, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clare.
 Municipio de Greenwood (condado de Oceana, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oceana.
 Municipio de Greenwood (condado de Oscoda, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oscoda.
 Municipio de Greenwood (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Greenwood (condado de Wexford, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wexford.
 Municipio de Greenwood (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.
 Municipio de Greenwood (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis.
 Municipio de Greenwood (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Greenwood (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Greenwood (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Greenwood (condado de Juniata, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Juniata.
 Municipio de Greenwood (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.